Ziesel bezeichnet:
 Ziesel, eine Gattung der Erdhörnchen
 Ziesel (Bad Wurzach), Einzelhof im Stadtteil Hauerz von Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Ziesel, ein Offroad-Fahrzeug der Firma Mattro, vergleichbar mit einem Rollstuhl mit Gummikettenantrieb

Ziesel ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Ziesel (1891–1971), deutscher katholischer Priester und Gegner der Nationalsozialisten
 Ernst Ziesel (1880–1946), deutscher Architekt
 Günther Ziesel (1941–2022), österreichischer Fernsehjournalist
 Kurt Ziesel (1911–2001), österreichischer Journalist
 Lukas Ziesel (* 1987), österreichischer Haubenkoch und Gastro-Unternehmer
 Wolfdietrich Ziesel (1934–2015), österreichischer Statiker und Tragwerksplaner

Siehe auch:
 Europäischer Ziesel